Втора́я Пятиле́тка — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Вторая Пятилетка — прежнее, до 1990-х годов, название села Алатау Карасайского района Алматинской области.
Вторая Пятилетка — до 2018 года название села  Жарбулак в Бородулихинском районе Абайской области.
 Вторая Пятилетка — прежнее, до 2002 года, название села Аманжар Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Вторая Пятилетка — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Вторая Пятилетка — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Вторая Пятилетка — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Вторая Пятилетка — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.

См. также 
 2-я Пятилетка
 Улица Вторая Пятилетка